Die Tour de France für Automobile 1953 wurde als Etappenrennen für Automobile vom 6. bis 13. September in Frankreich ausgetragen.

Das Rennen 

Wie in den beiden Jahren zuvor wurde die Tour Auto auch in diesem Jahr in Nizza gestartet. Die erste Etappe führte über 2510 km nach Brest. Das zweite Teilstück endete in Nancy und der letzte Abschnitt führte das Feld wieder nach Nizza zurück. Die 114 Starter, von denen 59 das Ziel erreichten, mussten insgesamt 5900 km zurücklegen. Im Unterschied zu den Rennen 1951 und 1952 wurden Sport- und Serienwagen getrennt gewertet. Bei den Sportwagen hatte Jean Behra zwar das schnellste Fahrzeug, musste sich nach acht Wertungsprüfungen im Ziel aber Jacques Péron, der einen 1,1-Liter-Osca fuhr, geschlagen geben. Bei den Serienwagen siegte Paul Condrillier auf einem Renault 4CV 1062. In der Damenwertung gab es keine Siegerinnen, da kein Damenteam das Ziel erreichte.

Ergebnisse

Schlussklassement 

XXX in der Tabelle steht für Teilnehmer unbekannt

Nur in der Meldeliste 

Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.

Klassensieger

Renndaten 

 Gemeldet:114
 Gestartet: 114
 Gewertet: 59
 Rennklassen: 9
 Zuschauer: unbekannt
 Wetter am Renntag: unbekannt
 Streckenlänge: unbekannt
 Fahrzeit des Siegerteams: unbekannt
 Gesamtrunden des Siegerteams: keine
 Gesamtdistanz des Siegerteams: unbekannt
 Siegerschnitt: unbekannt
 Pole Position: keine
 Schnellste Rennrunde: keine
 Rennserie: zählte zu keiner Rennserie

Weblinks 

 Ergebnisse und Daten

1953
Motorsportveranstaltung 1953